Pult může být :

 Pult (obchod) – specializovaný nábytek určený pro pultový prodej nebo výdej zboží např. při obchodní činnosti
 Barový pult – pracoviště barmana
 Tára – pult v lékárně
 Recepce – v ubytovacích nebo lékařských zařízeních, advokátních kancelářích a různých agenturách (personální agentury, realitní kanceláře) je často pracoviště pro prvotní kontakt s klienty zřízeno jen jako pult ve vstupní hale budovy
 Dirigentský pult
 Mixážní pult
 Ovládací pult – stojan nebo stolek, kde jsou soustředěny ovládací prvky většího stroje nebo rozlehlého technologického celku, například výrobní linky
 Pult centralizované ochrany (PCO)
 Režijní pult
 Řečnický pult – stojánek, na který si řečník ukládá podklady, vybavený osvětlením a mikrofonem
 Pult (město) – město v Albánii

Podobné výrazy 

 Mrazicí pult (pultový mrazák)
 Pultová prodejna

Externí odkazy